Con el término Araquil puede referirse a:
 Araquil, municipio español de la Comunidad Foral de Navarra.
 Valle de Araquil valle español de la Comunidad Foral de Navarra, situado en la comarca de la Barranca y formado por los municipios de Araquil, Albizu, Arruazu, Lacunza, Echarri-Aranaz, Huarté-Araquil, Irañeta e Irurzun.
 Río Araquil, río español afluente del río Arga que discurre por Álava y Navarra.